Orkla kan avse

 Orkla (älv) – älv i Trøndelag fylke i Norge
 Orkla (företag) – norskt industrikonglomerat verksamt i Norden, Östeuropa, Asien och USA
Orkla Foods Sverige – svenskt livsmedelsföretag med huvudkontor i Eslöv, innan 2014 Procordia Food AB
 Orkla Fotballklubb – fotbollsförening i Orkdal, Trøndelag, Norge